Лимон може да се отнася за:

 Лимон, цитрусово растение;
 Лимон, град в Коста Рика;
 Лимон, градче в щата Колорадо, САЩ;
 Лимон, кантон в провинция Лимон, Коста Рика;
 Лимон, провинция в Коста Рика.

Вижте също 
 Зелен лимон